Benjamin „C-Note” Franklin – postać fikcyjna z serialu telewizyjnego Skazany na śmierć. Jego postać kreuje Rockmond Dunbar. Sąd skazał go za przewóz kradzionych dóbr na 8 lat pozbawienia wolności. Swoją karę odsiaduje w więzieniu Fox River. Ma żonę Kacee i córkę Dede. W czwartym sezonie powraca by pomóc Michaelowi zniszczyć Firmę raz na zawsze.

Sezon 1 
Jako zawodowy żołnierz służył w Iraku. Dzięki swoim znajomościom i dojściom potrafił załatwić dość egzotyczne jak na wojenne warunki towary. Jednym z nich była skrzynka piwa za co dostał od swojego przełożonego przydział w obozie jenieckim, który znajduje się tak daleko od frontu walki jak to tylko możliwe. Gdy próbował donieść o warunkach w jakich przetrzymywani są więźniowie został wrobiony przez przełożonego i wydalony z wojska. Nie chcąc wrócić do domu z pustymi rękoma postanowił szybko zarobić pieniądze przewożąc skradzione rzeczy. Gdy został złapany przez policję został skazany przez sąd na 8 lat więzienia. Żona cały czas myślała, że jej mąż jest w Iraku aż do momentu gdy ten uciekł z Fox River i było o nim głośno w telewizji.

Sezon 2 
Po ucieczce z Fox River pomógł Michaelowi Scofieldowi w odkopaniu pięciu milionów dolarów, które ukradł Charles Westmorleand i ukrył na ranczu. Później wrócił do swojej rodziny, lecz zabierając swoją córkę ze szkoły nie wziął jej plecaka, w którym miała lekarstwa. Gdy żona C-Note’a chciała kupić owe lekarstwa została aresztowana. Franklin w desperacji poddał się. Podczas pobytu w areszcie Alexander Mahone wysłał mu paczkę, w której znajdował się stryczek, dzięki któremu miał popełnić samobójstwo. Gdy próbował to zrobić został zauważony przez strażnika. C-Note dzięki temu, że powiedział władzom o tym incydencie, zyskał wolność.

Sezon 4 
C-Note odnajduje Fernando Sucre i prosi go o pomoc. Razem z nim pomagają Michaelowi w ostatecznym zniszczeniu Firmy.

Ciekawostki 
 Numer więzienny: 89416
 „C-Note” oznacza studolarówkę. Dostał taką ksywkę, ponieważ na banknocie 100-dolarowym widnieje portret Benjamina Franklina, jednego z „Ojców Założycieli” Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
 C-Note powrócił do serialu w finałowym odcinku 4 sezonu, przyczyniając się do całkowitego upadku Firmy we współpracy z Fernandem Sucre i braćmi.

Fikcyjni żołnierze
Postacie z serialu Skazany na śmierć